Staude se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann S. Staude
 Friedrich Staude